El término Fuera de control puede hacer referencia a:

 Fuera de control, telenovela chilena, emitida en 1999.
 Fuera de control, serie española, emitida en 2006.
 Fuera de control, película estadounidense de 1998.
 Fuera de control, nombre que tuvo en España para su distribución la película Pushing Tin, estrenada en 1999.
 Fuera de control, nombre que tuvo en Hispanoamérica para su distribución la película Changing Lanes, estrenada en 2002.